Preinfalk ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Preinfalk (1911–2011), slowenischer Schachspieler
 Bernd Preinfalk (* 1966), österreichischer Komponist und Musiker
 Gerald Preinfalk (* 1971), österreichischer Saxophonist